Danziger Hypothekenbank A.G. (Gdański Bank Hipoteczny S.A.) – działający w Gdańsku w latach 1924-1938 bank o kapitale gdańskim i niemieckim.

Historia 
Został powołany w 1924 przez grupę banków gdańskich i niemieckich, przy znacznym zaangażowaniu kapitałowym, jak należałoby sądzić z faktu użyczenia mu lokalu pod tym samym adresem, Bank von Danzig (Banku Gdańskiego). Powołano go w celu ugruntowania własności niemieckiej w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1925 bank przejął Danziger Roggenrentenbank A.G. (Gdański Bank Rentowo-Żytni S.A.). Po zaanektowaniu w 1941 WMG przez III Rzeszę, bank zmienił nazwę na Landesbank und Girozentrale Danzig-Westpreußen (Bank Krajowy i Centrala Żyrowa Gdańsk - Prusy Zachodnie).

Siedziba 
Siedziba banku mieściła się przy Karrenwall 10, obecnie ul. Okopowa (1924-1941), po zmianie nazwy na Landesbank und Girozentrale Danzig-Westpreußen - przy Holzmarkt 18, ob. Targ Drzewny (1941-1945).

Zobacz też 
 banki w Gdańsku

Przypisy

Bibliografia 
 Kurt Remuss: Danziger Kreditinstitute, [w:] Unser Danzig 1952, nr 6, s. 8
 Edmund Cieślak (red.): Bankierzy i banki w dziejach Gdańska, Bankowa Fundacja Kultury/Wydawnictwo Skorpion Warszawa 1998, 199 s., 
 książki adresowe, patrz w przypisach

Linki zewnętrzne 
 list zastawny banku
 list zastawny banku

Banki Wolnego Miasta Gdańska